Victoria Point kann bedeuten:

 Victoria Point (Myanmar), ein Distrikt im Süden Myanmars
 Victoria Point (Melbourne), ein Hochhaus im Hafen von Melbourne
 Victoria Point (Brisbane), ein Vorort von Brisbane